Ива́н Васи́льевич Ма́рков:
 Марков, Иван Васильевич (1785—1855) — русский государственный деятель, тайный советник.
 Марков, Иван Васильевич (1902—1960) — советский военачальник, генерал-полковник инженерно-авиационной службы.